Уба́льдо Мати́льдо Фильо́ль (; род. 21 июля 1950, ) — аргентинский футболист, вратарь.

Биография 
По опросу МФФИИС занимает 14-е место среди лучших вратарей XX века и 3-е среди лучших вратарей XX века в Южной Америке.

Фильоль — один из лучших вратарей в истории футбола. Он принял участие в трёх чемпионатах мира: 1974, 1978 и 1982. На ЧМ-1978 Фильоль стал чемпионом мира и был назван лучшим вратарём турнира.

Он играл и в отборочных играх на ЧМ-1986, но в финальный турнир не был заявлен. В 1977 году Фильоль был назван игроком года в Аргентине, став первым вратарём, получившим этот приз. На ЧМ-1978 Фильоль носил свитер с 5-м номером по той причине, что игроки сборной Аргентины получали номера в алфавитном порядке. По той же самой причине он носил 7-й номер на ЧМ-1982, а в последний раз такая практика применялась на ЧМ-1986.

Достижения 
 Чемпион мира 1978
 Чемпион Аргентины: 1975, 1977, 1979, 1981 («Насьональ»)
 Обладатель Суперкубка Либертадорес: 1988
 Обладатель Суперкубка Испании: 1985
 Финалист Кубка Кубков УЕФА 1985/1986 (Атлетико Мадрид).

Ссылки 
 Официальный сайт
 El arquero «biónico»

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Кильмес»
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Расинг» Авельянеда
Чемпионы мира по футболу